James McColl (1844–1929) – australijski polityk, minister
 Jimmy McColl (1892–1978) – szkocki piłkarz
 James MacColl (1908–1971) – brytyjski polityk

 Jimmy McColl (1924–2013) – szkocki piłkarz, olimpijczyk